Шомон може да се односи на:

 Шомон (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Шомон (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Шомон (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шомон (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Шомон (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шомон“